Кокотов — фамилия; имеет женскую форму Кокотова.
 Кокотов, Александр Николаевич (род. 1961) — судья Конституционного суда Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Кокотов, Григорий Кириллович (в монашестве Серафим; 1891—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский.